Хенри Данкан Грэхэм «Харри» Крирар (;  — ) — канадский генерал, ведущий руководитель вооружённых сил Канады во Второй мировой войне.

Биография 
Родился в городе Гамильтон (Онтарио) в семье юриста Питера Крирара и Марион Стинсон.

До службы в вооружённых силах работал инженером в комиссии по гидроэнергии провинции Онтарио, где он основал отдел исследований в 1912 году.

Закончил Upper Canada College и школу Хайфилд в Гамильтоне в 1906 году, затем поступил в Королевский военный колледж Канады в Кингстоне, закончив его в 1910 году. 

Во время Первой мировой войны дослужился до звания подполковника артиллерии. В отличие от многих офицеров, остался в армии после войны.

Источники 

Генералы Канады
Участники Второй мировой войны (Канада)
Дипломаты Канады
Выпускники Королевского военного колледжа Канады
Военачальники Второй мировой войны
Командующие Армией Канады
Похороненные на кладбище Бичвуд
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Почётные доктора Университета Лаваля